Anders Persson kan syfta på:

 Anders Persson Trafware, skarprättare
 Anders Persson i Burlöv, riksdagsman i bondeståndet
 Andrew Walter i Gäddede, spelman med egentliga namnet Anders Valter Persson
 Anders Persson i Mörarp, politiker
 Anders Persson i Tofta, politiker
 Anders Persson i Vä, politiker
 Anders Persson (riksdagsman), född 1766 i Bro församling
 Anders Persson i Rankhyttan, bergsman
 Anders Persson (jazzpianist)
 Anders Persson (meteorolog) (1944–2021)
 Anders Persson (skidåkare), skidfabrikör
 Anders Persson (handbollsspelare)
 Anders Persson (sociolog), född 1956
 Anders Persson (kriminalkommissarie)
 Anders Persson (bandyspelare)
 Anders Persson (orgelbyggare)
 Anders Persson (militär)

Se även 
Anders Pehrson, formgivare